Kornfeld steht für:

 Kornfeld, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche

Kornfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Artie Kornfeld (* 1942), US-amerikanischer Songwriter, Musikproduzent und Manager
 August Kornfeld (1878–1967), deutscher Architekt
 Benjamin Kornfeld (* 1985), deutscher Schauspieler
 Cornelius Kornfeld (* 1918), deutscher Filmredakteur, Filmkritiker, Autor
 Eberhard W. Kornfeld (* 1923), Schweizer Kunsthändler
 Gertrud Kornfeld (1891–1955), österreichisch-US-amerikanische Physikalische Chemikerin
 Issaak Pawlowitsch Kornfeld (auch: Isaac Kornfeld), russisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Jakow Abramowitsch Kornfeld (1896–1962), russischer Architekt und Hochschullehrer
 Paul Kornfeld (1889–1942), österreichischer Schriftsteller
 Roman Johannes Kornfeld (* 1996), österreichischer Schauspieler und Musiker
 Simone Kornfeld (* 1954), deutsche Bildende Künstlerin
 Stuart Kornfeld (* 1936), US-amerikanischer Hämatologe und Onkologe
 Theodor Kornfeld (1636–1698), deutscher Dichter
 Walter Kornfeld (1917–1988), österreichischer Geistlicher und Theologe
 Zsigmond Kornfeld (1852–1909), jüdischer Bankier und Industrieller in Österreich-Ungarn

Siehe auch:
 Cornfeld
 Cornfield
 Kornfelde